Der ATP Challenger China International Anning 2014 war ein Tennisturnier, das vom 28. April bis 3. Mai 2014 in Anning stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 26. und 27. April 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 26 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Giuseppe Menga
 Aljaksandr Bury
 Wang Chuhan
 James Cluskey

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 65 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 58 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Anning (Kunming)